UFO — британская рок-группа, играющая в стиле хард-рок. На сегодняшний день группа выпустила 20 студийных альбомов, а также большое число концертных альбомов, синглов и сборников. 
Группа была создана в 1969 году вокалистом Филом Моггом, гитаристом Миком Болтоном, басистом Питом Уэем и барабанщиком Энди Паркером. Вскоре им удалось подписать контракт с лейблом Beacon Records. В 1970 году UFO, выпустили одноименный дебютный альбом. Следом за ним последовал второй студийный альбом UFO 2: Flying. Альбомы были выдержаны в стиле ранних хард-рока и хэви-метала, но также чувствуется влияние спейс-рока. Альбомы пользовались популярностью в Японии, Франции и Германии, но прошли незамеченно в остальном мире.

В 1973 году гитаристом группы становится Михаэль Шенкер, перешедший в UFO из Scorpions. Группа начинает играть более жесткий хард-рок. Вместе с Шенкером группа записывает 5 студийных и 1 концертный альбом и впервые попадает в американские и британские чарты. Lights Out некоторыми критиками считается лучшим альбомом UFO 70-х годов, а Strangers in the Night, одним из величайших концертных альбомов.

В 1978 году Шенкер покидает UFO, вместо него гитаристом становится Пол Чэпмен. Альбомы записанные с Чэпменом также пользуются популярностью. Но в 1982 году один из основателей группы, басист Пит Уэй покидает UFO. В 1983 после тура в поддержку Making Contact группа распадается.

Через год группа собирается вновь. От старого состава остается только вокалист Фил Могг. В 1985 году выходит альбом Misdemeanor. Звучание группы меняется к популярному в 80-х стадионному року. Однако альбом не пользуется такой же популярностью, как предыдущие релизы.

Группа претерпевает многочисленные изменения в составе, пока в 1993 году не происходит реюнион с гитаристом Михаэлем Шенкером. В 1995 году выходит альбом Walk on Water. Однако в 1998 Шенкер неожиданно уходит из UFO. Группа прекращает творческую деятельность, до возвращения Шенкера в 2000 году. Выходят еще два альбома, и Шенкер вновь покидает группу.

В 2003 году новым гитаристом группы становится американец Винни Мур, который играет и по сей день. Альбом 2009 года The Visitor, впервые со времен альбома Misdemeanor попадает в британский чарт.

Последний на данный момент альбом, Seven Deadly вышел 27 февраля 2012 года.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Видео

Бокс-сеты

Примечания

Ссылки 
 Дискография UFO на сайте Allmusic
 Дискография UFO

UFO